Leo Richardson (coach), voormalige basketbal- en voetbalcoach
 Leo Richardson (voetballer), Anguillaanse voetballer
 Leo Richardson (stemacteur), stemacteur